Елеонора Магдалена Гонзага (; * 18 ноември 1630, Мантуа; † 6 декември 1686, Виена) от италиано-френския род Гонзага-Невер, е чрез женитба императрица на Свещената Римска империя (30 април 1651 до 2 април 1657), също кралица на Бохемия и Унгария.

Произход 
Тя е дъщеря на Карло II Гонзага (1609 – 1631), херцог на Невер и Ретел, и съпругата му Мария Гонзага (1609 – 1660), дещеря на херцог Франческо IV Гонзага от Мантуа. Сестра е на Карло III Гонзага (1629 – 1665), женен 1649 за Изабела Клара Австрийска, дъщеря на ерцхерцог Леополд V от Австрия-Тирол.

Брак 
Елеонора Гонзага се омъжва на 30 април 1651 г. във Виена за вдовеца император Фердинанд III (1608 – 1657). Тя е третата му съпруга. Те имат 4 деца:
 Тереза Мария Йозеф (1652 – 1653)
 Елеонора Мария Йозефа (1653 – 1697), омъжена 1670 за Михал Корибут (1640 – 1673), крал на Полша; 1678 за Карл V (1643 – 1690), херцог на Лотарингия
 Мария Анна Йозефа (1654 – 1689), омъжена 1678 за Йохан Вилхелм (1658 – 1716), курфюрст на Пфалц, херцог на Пфалц-Нойбург
 Фердинанд Йозеф Алоис (1657 – 1658)

Характеристика 
Елеонора е много учена и вярваща. Тя пише религиозни стихотворения на италиански език. Ръководи литературна академия. Основава множество манастири, през 1663 г. манастира на Урсулините във Виена и ордени.

Когато става вдовица през 1657 г. Елеонора остава активна. Тя играе важна роля в двора на заварения си син император Леополд I, организира празненства и балети.

Елеонора Магдалена от Мантуа-Невер-Гонзага е погребана в императорската гробница Капуцинеркирхе във Виена.

Източници 

 Constantin von Wurzbach: Habsburg, Eleonore Gonzaga, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 6, Verlag L. C. Zamarski, Wien 1860, S. 161 f.
 Eleonore. Brigitte Hamann, Die Habsburger. 1988, S. 79.

Външни препратки 
 Eleanor Gonzaga, Peerage.com
 

Свещени римски императрици
Чешки кралици
Унгарски кралици
Гонзага
Хабсбурги
Родени в Мантуа
Починали във Виена
Жени
Италианска аристокрация
Италианки